{{Кинематографист
| имя = Спенсер Трейси
| оригинал имени = 
| изображение = Spencer tracy state of the union.jpg
| описание изображения = Студийное фото 1948 года
| ширина = 250px
| имя при рождении = Спенсер Бонавенча ТрейсиSpencer Bonaventure Tracy
| профессия = 
| годы активности = 1930—1963, 1967
| место рождения = , Висконсин, США
| награды = «Оскар» (1938, 1939)«Золотой глобус» (1954)BAFTA (1969)
}}
Спе́нсер Тре́йси (;  — ) — американский актёр, двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль. Является одним из двух актёров в истории кинематографа (наряду с Томом Хэнксом), получавших эту награду два года подряд''. Американский институт киноискусства поместил его на 9-е место в списке «100 величайших звёзд кино».

Биография 
Трейси не сразу выбрал свой жизненный путь, но и даже получив актёрское образование в Академии драматического искусства, оставался долгое время незамеченным.

Трейси исполнилось тридцать, когда Джон Форд пригласил его на съемки комедии «Вверх по реке» (1930), открывшей в кинобиографии актёра целую череду ролей гангстеров, имевших свой нюанс: речь шла о хороших простых парнях, которых обстоятельства толкают на кривую дорожку «Лёгкие миллионы» (1931), «20 000 лет в Синг-Синге» (1932), «Отбросы общества» (1936).

Внешность Трейси — прямой взгляд, открытое лицо, основательность в фигуре не соответствовали представлениям о закоренелом преступнике или злодее. И он чуть было не стал жертвой собственной внешности, если бы не значительная роль в фильме Фрица Ланга «Ярость» (1936), где герой стал невинной жертвой суда Линча. Благодаря этой работе актёр вышел на простор ролей совсем другого класса.

Всегда естественный, снимаясь почти без грима, опирающийся только на свои возможности, он захватывал зрителей своим беспредельным обаянием, напоминая — и внешне, и манерой игры — Жана Габена, но с поправкой на свой американизм.

Герои Трейси более энергичны и прагматичны, как, например, Томас Эдисон в фильме «Эдисон — человек» (1940). Этот актёр был первым и в течение более пятидесяти лет единственным в Голливуде, кто удостаивался «Оскара» два года подряд — сначала Трейси получил приз за роль португальского моряка в «Отважных капитанах» (1937, по Р. Киплингу), а потом был отмечен образ священника в школе для юных преступников в «Городе мальчиков» (1938). Ещё семь раз он являлся соискателем на оскаровских церемониях.

Особое место в биографии актёра занимал творческий и любовно-романтический союз с Кэтрин Хепбёрн, длившийся с 1941 года до смерти актёра. Обычно они играли вместе в лирических комедиях — «Женщина года» (1942), «Ребро Адама» (1949), «Пэт и Майк» (1952). Последний раз они снялись вместе непосредственно перед смертью Трейси в 1967 году. Почти через 20 лет после этого актриса посвятила ему документальную ленту «Наследие Спенсера Трейси: дань уважения от Кэтрин Хепберн».

В 1960-е годы актёру также посчастливилось обрести поистине «своего режиссёра» — Стэнли Крамера. Один за другим следовали фильмы, вошедшие в золотой фонд — «Пожнёшь бурю» (1960), «Нюрнбергский процесс» (1961), «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир» (1963), «Угадай, кто придёт к обеду?» (1967) — остросоциальные, в духе времени, они давали простор для интеллекта, тонкого психологизма и для юмора. Сам Стэнли Крамер говорил в интервью про него: «Мы похожи друг на друга, и это помогало нам в совместной работе. Во время съёмки одного из кульминационных моментов нашего последнего фильма («Угадай, кто придёт к обеду?») Спенсер произносил большой монолог о силах добра и зла. Вместе с актерами, осветителями, операторами, рабочими я долго аплодировал ему, а через несколько дней его не стало. Он был очень болен. За четыре дня до смерти он сказал мне: „Мы сделали хорошую картину. Если я умру сегодня вечером, вы сможете доснять без меня“. Спенсер Трейси — величайший американский актер».

Всего на счету Спенсера Трейси было более 70 ролей в кино. Под конец жизни актер страдал от диабета и гипертонии. Умер 10 июня 1967 года в Лос-Анджелесе в возрасте 67 лет от сердечного приступа. Похоронен на кладбище Форест-Лаун.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Литература

Ссылки 

Выпускники Средней школы Маркеттского университета
Выпускники Рипонского колледжа
Выпускники Американской академии драматического искусства
Лауреаты премии BAFTA
Обладатели приза за лучшую мужскую роль Каннского кинофестиваля
Голливудская «Аллея славы»
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактёры США